Лебедев, Пётр Алексеевич (1806—1887) — кафедральный протоиерей Исаакиевского собора.
 Лебедев, Пётр Васильевич (в монашестве Павел; 1827—1892) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Казанский и Свияжский.
 Лебедев, Пётр Иванович (1885—1948) — советский геолог и петрограф, член-корреспондент АН СССР.
 Лебедев, Пётр Константинович (1897—1951) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии.
 Лебедев, Пётр Николаевич (1866—1912) — русский физик.
 Лебедев, Пётр Семёнович (1816—1875) — военный писатель, генерал-майор, профессор военной географии.